Бележница може бити:
 свеска, вишенаменска књижица
 роковник, књижица за организацију
 нотес, књижица за ситне белешке
 Бележница (програм), оперативни програм
 Бележница (филм), амерички љубавни филм из 2004.